Гермер — фамилия. Известные носители:
 Гермер, Генрих (1837—1913) — немецкий музыковед и педагог.
 Гермер, Карл (1885—1962) — деятель Ордена восточных тамплиеров (1947—1962).
 Гермер, Петер (1949) — немецкий борец вольного стиля.

См. также 
 Гермёр, Жак Танги Мари (Jacques Tanguy Marie Guermeur; 1750—1798) — французский адвокат, член Конвента и судья уголовного трибунала.